Dude oder The Dude steht für:

 The Dude, französische Band
 The Dude (Album), Musikalbum von Quincy Jones (1981)
 Dude (Musical), Musical von Gerome Ragni (1972)
 Dude, Figur im Roman Die Tabakstraße von  Erskine Caldwell (1932) 
 Dude, Figur im Film Rio Bravo von Howard Hawks (1959)
 The Dude, Figur im Film The Big Lebowski von Joel und Ethan Coen (1998)

Dude ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Devin the Dude (* 1970), US-amerikanischer Rapper
 Georg Dude (Max Georg Dude; 1886–1946), deutscher Verwaltungsjurist

Siehe auch: